«Неувяда́емый Цвет» («Благоуханный Цвет») — икона Богородицы, почитаемая в Православных церквях.

Создание образа относят к XVII веку на Афоне (по другим источникам, место создания — Константинополь). Литературной основой образа являются тексты византийских акафистов, в которых Дева Мария (а ровно и Христос) сравнивается с неувядаемыми и благоуханными цветами. Художественный элемент сформировался под влиянием западной традиции иконографии.

Иконы «Богоматерь Неувядаемый Цвет» чрезвычайно разнообразны, что характерно для иконографии позднего происхождения. При этом в них есть одна обязательная деталь — цветы, которые помещены в вазонах или сплетены в гирлянды, украшают процветшие жезлы или являются постаментом, на котором изображены Христос и Богоматерь. Иногда на этих иконах есть пространные надписи. Чаще всего Мария и Младенец на иконах «Богоматерь Неувядаемый Цвет» облачены в царские одежды и венцы. Мария может быть представлена как по пояс, так и восседающей на престоле, может иметь непокрытую голову. Это указывает на разнородность иконографических источников икон.

Один из иконографических типов — Богоматерь держит на левой руке младенца Христа, а белые лилии (иногда розы или другие цветы) держит либо Богоматерь, либо Христос. Лилии в иконографии — символический цветок Девы Марии, её чистоты и непорочности, неувядаемости её девства, именно их преподносит архангел Гавриил Богоматери в день Благовещения. Роза как царица цветов и универсальный символ любви также является цветком Богородицы. Другой тип — Богоматерь обращена к Младенцу, стоящему в царском облачении на высоком подножии (престоле), она поддерживает его левой рукой, а в правой у неё процветший райскими цветами жезл (аллегория к ветхозаветному образу Богоматери как «жезла из корени Иессеева»). Встречаются и другие варианты.

Празднование в честь иконы в Православной церкви совершается , ранее проходило также .

С точки зрения иконографии данная икона схожа с иконой Божией Матери «Благоуханный Цвет».

Храмы в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» были освящены в Рублёве, посёлке Ульяновского лесопарка, Сумарокове Рузского района.

См. также 
 Мадонна с гвоздикой
 Спорительница хлебов

Примечания

Литература 
 Тарасенко Л. П. Иконы Богоматери «Неувядаемый Цвет» в России // Филёвские чтения : сб. — Вып. X. — 2003. — С. 400—413.
 Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет» : Антология / сост. Александр Стрижев. — : Паломник, 2007. — 256 с. — ISBN 5-88060-087-4.
 

Православная иконография Богородицы
Иконы Богоматери по алфавиту
Православная иконография ангелов
Появились в XVII веке